Международный теннисный турнир в Аделаиде 2006 — это профессиональный мужской теннисный турнир, проводимый в австралийском городе Аделаида на открытых кортах с хардовым покрытием.

В 2006 году соревнования прошли в 29-й раз и являлись частью Тура ATP в рамках международной серии ATP. Соревнования прошли с 2 по 8 января, открывая серию турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Австралии.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночный турнир —  Йоахим Юханссон
 парный турнир —  Ксавье Малисс /  Оливье Рохус

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Флоран Серра обыграл  Ксавье Малисса со счётом 6-3, 6-4.
 Серра выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Малисс сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Л. Хьюитт
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Я. Герных
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ф. Кольшрайбер
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= К. Гуччоне
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= П. Лоренци
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Э. Маррей
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А. Кальери
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Т. Бердых
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М. Анчич
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А. Клеман
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К. Малисс
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= П. Лучак
| RD1-score12-1=611
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=    
| RD1-team13= Б. Пашански
| RD1-score13-1=4   
| RD1-score13-2=4   
| RD1-score13-3=    
| RD1-seed14=    
| RD1-team14= А. Сеппи
| RD1-score14-1=6   
| RD1-score14-2=6   
| RD1-score14-3=    
    
| RD1-seed15=    
| RD1-team15= А. Мартин
| RD1-score15-1=3   
| RD1-score15-2=3   
| RD1-score15-3=    
| RD1-seed16=5   
| RD1-team16= Дж. Блейк   
| RD1-score16-1=6   
| RD1-score16-2=6   
| RD1-score16-3=    
    
| RD2-seed01=1   
| RD2-team01= Л. Хьюитт
| RD2-score01-1=3   
| RD2-score01-2=6   
| RD2-score01-3=5   
| RD2-seed02=    
| RD2-team02= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score02-1=6   
| RD2-score02-2=0   
| RD2-score02-3=7   
    
| RD2-seed03=    
| RD2-team03= Э. Маррей
| RD2-score03-1=62
| RD2-score03-2=6   
| RD2-score03-3=1   
| RD2-seed04=6   
| RD2-team04= Т. Бердых   
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=4   
| RD2-score04-3=6   
    
| RD2-seed05=4   
| RD2-team05= М. Анчич
| RD2-score05-1=6   
| RD2-score05-2=3   
| RD2-score05-3=68   
| RD2-seed06=    
| RD2-team06= К. Малисс   
| RD2-score06-1=3   
| RD2-score06-2=6   
| RD2-score06-3=7
    
| RD2-seed07=    
| RD2-team07= А. Сеппи  
| RD2-score07-1=3   
| RD2-score07-2=6   
| RD2-score07-3=6   
| RD2-seed08=5   
| RD2-team08= Дж. Блейк   
| RD2-score08-1=6   
| RD2-score08-2=3   
| RD2-score08-3=4   
    
| RD3-seed01=    
| RD3-team01= Ф. Кольшрайбер  
| RD3-score01-1=1   
| RD3-score01-2=4   
| RD3-score01-3=    
| RD3-seed02=6   
| RD3-team02= Т. Бердых   
| RD3-score02-1=6   
| RD3-score02-2=6   
| RD3-score02-3=    
    
| RD3-seed03=    
| RD3-team03= К. Малисс   
| RD3-score03-1=6   
| RD3-score03-2=6   
| RD3-score03-3=    
| RD3-seed04=    
| RD3-team04= А. Сеппи   
| RD3-score04-1=0   
| RD3-score04-2=1   
| RD3-score04-3=    
    
| RD4-seed01=6   
| RD4-team01= Т. Бердых   
| RD4-score01-1=4   
| RD4-score01-2=0   
| RD4-score01-3=    
| RD4-seed02=    
| RD4-team02= К. Малисс
| RD4-score02-1=6   
| RD4-score02-2=6   
| RD4-score02-3=    
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих''' обыграли  Кевина Ульетта /  Пола Хенли со счётом 7-6(4), 7-6(10).
 Рам выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эрлих выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Аделаиде

 ATP Тур 2006

 ATP International

Ссылки 
 

Австралия
Теннис
Январь 2006 года
2006